Найджел Дейвид Шорт (; род. 1 июня 1965, Ли) — английский шахматист, гроссмейстер (1984), претендент на первенство мира. Член ордена Британской империи (MBE).

Биография 
В 12 лет участник чемпионата Великобритании среди мужчин (самый юный участник в истории чемпионатов ). Выступал в 3 чемпионатах мира среди кадетов (1977—1979; лучший результат в 1979 году — 1—2-е место) и в 4 чемпионатах мира среди юношей (1980—1983; лучший результат в 1980 году — 2-е место). Чемпион Великобритании (1984, 1987 и 1998). В составе сборной Англии участник 12 Всемирных олимпиад (1984—2006). В соревнованиях на первенство мира участвует с 1984 года.

Член символического клуба победителей чемпионов мира Михаила Чигорина с декабря 1986 года.

В 2018 году баллотировался в президенты ФИДЕ.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Литература 
 
 Лидз Ф. Найджел Шорт — дитя природы. // «64 — Шахматное обозрение». — 1989. — № 9. — С. 24—25.

Ссылки 

 
 
 Личная карточка Найджела Шорта на сайте 365chess.com
 Личная карточка Найджела Шорта на сайте OlimpBase.org
 Интервью 

Шахматисты Великобритании
Участники шахматных олимпиад